Левант — фамилия и топоним.
 Левант — общее название стран восточной части Средиземного моря.
 Левант — восточный ущельный ветер, дующий в западной части Средиземного моря и на юге Франции.
 Испанский Левант — географический регион Испании.
 Левант — еврейская фамилия. Известные носители:
 Левант, Владислав Львович (1931—1978) — российский советский живописец, график.
 Левант, Оскар (1906—1972) — американский актёр, телеведущий, пианист, композитор.
 Левант, Яков Анатольевич (1915—1981) — русский писатель, драматург.

См. также 
 Великая Сирия
 Леван
 Леванте (значения)